Bang ediciones est une maison d'édition de bandes dessinées basée à Barcelone et qui publie en France et en Espagne. Créée en 2004, elle a lancé en 2008 une collection jeunesse appelée Mamut comics. 

.

Notes et références

Bibliographie

Lien externe 
 Site officiel

Maison d'édition de bande dessinée ayant son siège en Espagne